

Єжі — село, Первомайський район, Томська область
 Єжі — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Див. також 
 Єжово